R81 – strada regionale Polokwane – Thohoyandou (Sudafrica)